Hamp henviser til forskellige artikler:
 Hamp-familien
 Hamp (slægt) – planteslægt – latin Cannabis.
 Hamp (art) – en urt af hamp-familien.
 Industriel hamp – spiselig og uegnet til rusmiddelfremstilling.
 Cannabis (rusmiddel)
 Kenaf (Hibiscus cannabinus), også kendt som "Ambari-hamp" og "Deccan-hamp"
 Rosella-fiber (Hibiscus sabdariffa), kendt som "Rosella-hamp".
 Jute (Corchorus genus), kendt som "Bengalsk-hamp", "Calcutta-hamp" og "Madras-hamp"
 Manilahamp (Musa textilis)
 Sisal (Agave sisalana), også kendt som "sisal-hamp"